Международный зал теннисной славы () — зал теннисной славы и музей, основанный в 1954 году американцем Джеймсом ван Аленом.

Место расположения 
Музей расположен в городе Ньюпорт, штат Род-Айленд, на территории местного казино, где в 1881 году проходил первый национальный чемпионат США по лаун-теннису. Само казино было построено всего лишь за год до этого на средства владельца New York Herald Джеймса Гордона Беннетта по проекту архитектора Стэнфорда Уайта. Основанная в 1881 году Ассоциация лаун-тенниса Соединённых Штатов избрала Ньюпорт местом проведения своего первого национального первенства, и в дальнейшем травяные корты казино принимали чемпионаты США вплоть до 1914 года. После этого до 1967 года ньюпортское казино было местом проведения престижного любительского турнира — Newport Invitational, а с 1965 года также местом проведения ежегодного профессионального турнира, существующего по настоящее время.

Музей 
В 1952 году Джеймс ван Ален, миллионер и многократный чемпион США по корт-теннису только что ставший президентом ньюпортского казино, выдвинул идею создания на его территории Национального зала теннисной славы, представляющего собой музей американского тенниса. Место первого чемпионата США представлялось наиболее логичным для создания такого музея. Согласие Ассоциации лаун-тенниса Соединённых Штатов было получено в 1954 году. Полное название, которое получила новая организация, — Национальный музей лаун-теннисной славы и теннисный музей (). Её первым президентом был избран чемпион США 1906 года Уильям Клотье. В 1957 году его сменил на посту президента Джеймс ван Ален, в свою очередь освободивший этот пост в 1979 году для Уильяма Макчесни Мартина — бывшего президента Нью-йоркской фондовой биржи и председателя Федеральной резервной системы. В дальнейшем организацию на протяжении 14 лет возглавлял Марк Стеннинг, а с сентября 2014 года её президентом становится бывшая четвётая ракетка мира Тодд Мартин.

Зал славы и музей разместились в отреставрированном левом крыле казино. В 1954 году начался сбор пожертвований и даров — теннисных трофеев и памятных предметов. Со временем в музее было собрано большое количество экспонатов, запечатлевших историю развития тенниса (аудио- и видеозаписи, фотографии, теннисное оборудование, кубки, предметы искусства), а также галерея великих теннисистов и людей, внёсших вклад в развитие этого вида спорта. Выставочная площадь музея — около 1200 м². На территории комплекса расположены действующие травяные корты и помещение для корт-тенниса, восстановленное в 1980-е годы.

В 1975 году устав Национального зала теннисной славы был изменён, чтобы допустить принятие в него иностранных членов. Это сопровождалось изменением названия на Международный зал теннисной славы. Первым неамериканцем, включённым в списки членов зала славы, стал британец Фред Перри. В 1986 году зал славы был официально признан Международной федерацией тенниса. Среди членов зала славы около 200 спортсменов и деятелей, способствовавших развитию тенниса, из 19 стран (на 2013 год). Более половины из членов зала — американцы. СССР и страны постсоветского пространства представлены среди членов Международного зала теннисной славы белорусской теннисисткой, бывшей первой ракеткой мира в парном разряде Натальей Зверевой (с 2010 года) и бывшими первыми ракетками мира в одиночном разряде россиянами Маратом Сафиным (с 2016) и Евгением Кафельниковым (с 2019 года).

В 2017 году было сообщено о новых изменениях устава Международного зала теннисной славы, главным образом касающихся процедуры избрания. В частности, безусловным правом на включение в списки с этого времени обладают только победители не менее трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде, пробывшие на первой строчке рейтинга не менее 13 недель, либо победители пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде; или победители 12 турниров Большого шлема в парном разряде, пробывшие в статусе первой ракетки мира не менее 52 недель, либо победители 15 турниров Большого шлема в парном разряде. Кандидаты, не удовлетворяющие этим требованиям, рассматриваются специальной комиссией. С 2019 года введено открытое голосование болельщиков. Игроки в теннис на инвалидных колясках и члены Зала в категории «Неигровые заслуги» избираются раз в два года (с четырёхгодичным циклом в каждой категории), при этом кандидаты во второй категории должны быть не моложе 65 лет и закончить свою деятельность не менее пяти лет назад.

Члены Международного зала теннисной славы 
За историю существования зала славы были два года, в которые в него не избирались новые члены. В период с 1955 по 1975 год, когда его членами становились только игроки из США, это произошло в 1960 году, а после 1975 года, когда зал славы стал международным, — в 2022 году.

Примечания

См. также 
 Hall of Fame Tennis Championships

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Международного зала теннисной славы 

История тенниса
Теннис